Stevens County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Stevens County (Kansas)
 Stevens County (Minnesota)
 Stevens County (Washington)